Моисеевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Моисеевская волость (Варнавинский уезд) — в составе Костромской губернии
 Моисеевская волость (Демянский уезд) — в составе Новгородской губернии
 Моисеевская волость (Александрийский уезд) — в составе Херсонской губернии